Лісове — селище в Україні, в Казанківському районі Миколаївської області. Населення становить 105 осіб. Орган місцевого самоврядування — Володимирівська сільська рада.

Посилання 
 Погода в селі Лісове 

Селища Баштанського району